



Географія 
 Сари Арка — місцева казахська назва Казахського дрібносопковика

Населені пункти 
 Сариарка — село, Аягозький район, Абайська область
 Сариарка — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Сариарка — село, Жарминський район, Абайська область

Інше 
 Сари Арка — станція метро в Алмати, Казахстан
 Сари Арка — аеропорт міста Караганда у Казахстані
 Сариарка — хокейний клуб з м. Караганда